Degaulle peut faire référence à :
 Jean-Baptiste Degaulle (1732-1810), ingénieur cartographe français ;
 , projet américain de logements sociaux ;
 ancienne graphie de la famille de Gaulle.

Voir aussi